Шамело-Дельвинь () — название ряда револьверов, состоявших на вооружении некоторых европейских государств во второй половине XIX века.

История 
Бельгийцем Жозефом Шамело из Сен-Жиля, и французом Анри-Густавом Дельвинем из Парижа был создан надежный и простой ударно-спусковой механизм, который был использован в их револьвере 1865 года, выпускавшемся в Льеже и рассчитанным на шпилечные патроны.
В 1870 году соавторы продали права на свой механизм бельгийской компании «Фрер Перло».

Конструкция 
Оружие оснащено восьмигранным стволом, привинченным к рамке, регулируемой мушкой, целиком — V-образной формы. Имеется откидывающаяся зарядная дверца. Головка стержня экстрактора поворачивается внутрь и примыкает к длинному переднему концу центральной оси барабана. Она удерживается на месте с помощью пружинного выступа с левой стороны рамки.

Страны-эксплуатанты 
  — к началу Первой мировой войны находился на вооружении офицеров французской армии; после начала первой мировой войны для ведения ближнего боя в окопах и траншеях были созданы подразделения «Чистильщиков» (), каждый из которых был вооружён револьвером, кинжалом и ручными гранатами.
 В 1886 году 29 мая военное министерство Франции запросило Сент-Этье́на () о начале производства новых револьверов под патрон 8 мм бездымного пороха в размере 50 000 штук. Поставка должна была начаться до 1 января 1889 года. В 1887 году начали разработку револьвера взяв за основу вторую модель револьвера Mle 1885 модифицированную под малый патрон. Разработка нового револьвера был завершена и 16 апреля 1887 военное министерство заказало 1000 револьверов, которые должны быть доставлены до 1889 года. В июле 1892 года правительство Франции утвердило заказ на 5000 новых револьверов с усовершенствованиями Ричарда и объём производства достиг полной отметки до конца года.
 
 
 
  — на вооружении  и Корпуса пожарных.

См. также 
 Список револьверов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт посвящённый истории огнестрельного оружия
 Энциклопедия вооружений
 Револьвер Chamelot — Delvigne образца 1873
 Разновидности револьверов Chamelot — Delvigne 1873 года
 Револьвер Chamelot — Delvigne 1874 года

Револьверы Бельгии
Револьверы под патрон центрального воспламенения
Появились в 1865 году
Оружие под патрон 10,35 × 20 мм